Вейккаусліга 2005 — 75-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона вперше здобула МюПа.

Учасники

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Гака взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубка Фінляндії 2005.
2. Клуб Алліанссі після закінчення чемпіонату був визнаний банкрутом.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|19/22 жовтня 2005

|}

Бомбардири

Посилання 
 Вейккаусліга на soccerway 
 Вейккаусліга на rsssf  

2005
Фінляндія
2005 у Фінляндії